«Born to Die» (МФА: ; ) — песня американской певицы Ланы Дель Рей, выпущенная 30 декабря 2011 года на лейблах Interscope и Polydor в качестве второго сингла с одноимённого альбома. Песня была написана в 2011 году самой певицей и Джастином Паркером, а продюсерами стали Эмиль Хейни и Robopop. Трек получил положительные отзывы, но многие музыкальные критики называют его «домом с привидениями» и говорят о том, что он напоминает другие работы Дель Рей. Критики также считают, что текст песни имеет апокалиптические фрагменты и схож с творчеством Джона Барри.

В Великобритании, песня достигла девятой позиции хит-парада UK Singles Chart. В Австралии было продано более 35 тысяч копий сингла и в феврале 2012 года он получил золотую сертификацию Australian Recording Industry Association (ARIA). Трек также получил золотой диск в соответствиями с сертификацией песен Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) и было продано более 15 тысяч копий.

В поддержку сингла, Дель Рей выпустила мини-альбом, содержащий ремиксы на песню. Также, Дель Рей представила сингл в Западном Голливуде. Музыкальное видео на песню снял французский клипмейкер Йоанн Лемуан, который изобразил историю нестабильных отношений между главной героиней и её партнером. Видео закончилось автокатастрофой, где погибла главная героиня, роль которой исполнила сама Дель Рей. Критический прием клипа был положителен и на церемонии  он завоевал награду «за Лучшее Поп видео».

Предыстория и создание 
Лана Дель Рей и Джастин Паркер написали слова и музыку для «Born to Die», продюсированием занялся Эмиль Хейни. Лирическую составляющую часть песни критики назвали «мягко апокалиптической». Часть клипа, где Лана восседает на троне с двумя тиграми по бокам была снята во французском дворце Фонтенбло.

Издания 

 Виниловая пластинка
 «Born to Die»
 «Born to Die» (Woodkid & the Shoes Remix)

 CD сингл
 «Born to Die (Album Version)» — 4:46
 «Video Games (Rainer Weichhold & Nick Olivetti Radio Edit)» — 3:50

 Британский промо CD
 «Born to Die» (single mix) — 4:09
 «Born to Die» (album version) — 4:47
 «Born to Die» (instrumental) — 4:48

 The Remix EP
 «Born to Die (Album Version)» — 4:49
 «Born to Die (PDP / 13 Remix)» — 6:24
 «Born to Die (Woodkid & The Shoes Remix)» — 4:03
 «Born to Die (Parrade Remix)» — 5:47
 «Born to Die (Chad Valley Remix)» — 3:46
 «Video Games (Rainer Weichhold & Nick Olivetti Remix)» — 7:43

 Промо CD Single
 «Born to Die (Damon Albarn Remix)»
 «Blue Jeans (Penguin Prison Remix)»

 Промо CD Single 2
 «Born to Die (PDP/13 Remix)»
 «Blue Jeans (Penguin Prison Remix)»

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Хронология релизов

Примечания

Ссылки 

Песни Ланы Дель Рей
Песни 2011 года
Поп-баллады
Трип-хоп
Инди-поп
Песни США
Песни XXI века
Синглы, сертифицированные как золотые Австралийской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни, написанные Ланой Дель Рей
Появились в 2011 году в США